Peter J. Carroll (1953) – esoterista e scrittore inglese
 Pete Carroll (1951) – allenatore di football americano statunitense
 Peter Carroll (1943) – attore australiano
 Peter Carroll (1932) – giocatore di rugby a 13 australiano